Pione är ett släkte av svampdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Pione i familjen borrsvampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Clionidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Borrsvampar
Pione